

Wydarzenia 

 Antioch I Soter został współwładcą państwa Seleucydów

Zmarli 
 27 lutego — Kōan, szósty cesarz Japonii
 Menander, starożytny poeta grecki